Шторм — сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі.
 Крижаний шторм (інші назви — крижани́й дощ, крижана буря) — атмосферне явище, пов'язане з інтенсивним випаданням дощу, який, досягнувши земної поверхні замерзає.
 «Шторм» — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений в травні 2014 року у структурі ГУ МВС України.
 Комплекс екстреного маскування «Шторм» — доповнення до існуючих маскувальних засобів та призначений для екстреного маскування танків.
 23000Э «Шторм» — проект російського авіаносця.

 «Шторм» — радянський історико-революційний художній фільм 1957 року.
 «Шторм» — шведська фантастична стрічка 2005 року.

Див. також 
 Штурм (значення)